Couramment, une lacune désigne l'absence d'un objet (concret ou virtuel) semblant nécessaire.

Ce terme est employé (avec des implications différentes) dans des domaines variés :
 en mathématiques : série lacunaire ;
 en stratigraphie ;
 en chimie quantique : lacune électronique ;
 en cristallographie : lacune ;
 en pédagogie ;
 en astronomie :
 Lacunes de Kirkwood ;
 en histologie :
 Lacunes de Howship ;
 en paléontologie :
 Lacune de Romer ;
 Lacune d'Olson.